Keniaans curlingteam (mannen)
Keniaans curlingteam (vrouwen)